Vang Hung (王红, 1965), kínai íjász, olimpikon
 Vang Hung (王红, 1997), kínai kerékpáros